Stonewall (englisch für Steinmauer) steht für:

 Stonewall, kurz für den „Stonewall-Aufstand“ US-amerikanischer Homosexueller 1969
 Stonewall (Band), US-amerikanische Hardrockband der 1970er Jahre
 Stonewall (1995), einen Film aus dem Jahre 1995
 Stonewall (2015), einen Film von Roland Emmerich aus dem Jahre 2015
 Stonewall (UK), eine Organisation von britischen Lesben und Schwulen
 Stonewall Inn, die Bar in New York City, in der der „Stonewall-Aufstand“ seinen Anfang nahm
 CSD-Stonewall-Award, eine Schweizerische Auszeichnung

Personen

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stonewall (Alabama)
 Stonewall (Arkansas)
 Stonewall (Colorado)
 Stonewall (Georgia)
 Stonewall (Kentucky)
 Stonewall (Louisiana)
 Stonewall (Mississippi)
 Stonewall (North Carolina)
 Stonewall (Oklahoma)
 Stonewall (Tennessee)
 Stonewall (Texas)
 Stonewall (Virginia)
 Stonewall Acres (Virginia)
 Stonewall County, Verwaltungseinheit
 Stonewall Estates (Kentucky)
 Stonewall Gap (Colorado)
 Stonewall Manor (Virginia)
 Stonewall Mills (Virginia)

Ort in Kanada:
 Stonewall (Manitoba)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Stonewall (New York, New York), NRHP-ID: 99000562
 Stonewall (Rocky Mount, North Carolina), NRHP-ID: 70000463

im Schach:

 Stonewall in der Holländischen Verteidigung
 Stonewall-Angriff, für das gleichartige Eröffnungssystem des Anziehenden

Siehe auch:
 Stonewall Township